Tlanalapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlanalapa, Hidalgo, 
 Tlanalapan, Puebla, Lafragua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar